Соломоновка — название нескольких населённых пунктов:
 Соломоновка — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Соломоновка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.